Bernal ist der Name folgender Städte:

 Bernal (Argentinien), Stadt in Argentinien
 Bernal (Mexiko), Stadt in Mexiko

Bernal ist der Familienname folgender Personen:

 César Bernal († 2015), uruguayischer Pelotaspieler
 Delmiro Bernal, mexikanischer Ringer
 Egan Bernal (* 1997), kolumbianischer Radrennfahrer

 Francisco Dávila Bernal († 2010), mexikanischer Radiomoderator
 Gabriel Bernal (1956–2014), mexikanischer Boxer
 Gael García Bernal (* 1978), mexikanischer Schauspieler
 Gil Bernal (1931–2011), US-amerikanischer Musiker
 John Desmond Bernal (1901–1971), britischer Physiker
 Jorge Bernal Vargas (* 1929), mexikanischer Ordensgeistlicher, Prälat von Chetumal

 Juan José Bernal Ortiz (1907–1980), venezolanischer Geistlicher, Erzbischof von Ciudad Bolívar
 Marcelino Bernal (* 1962), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 María Paula Bernal (* 1971), kolumbianische Dressurreiterin
 Martin Bernal (1937–2013), britischer Sinologe, Historiker und Politikwissenschaftler 
 Óscar Ángel Bernal (1938–1996), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Girardota
 Pablo Bernal (* 1986), spanischer Radsportler
 Rafael Arcadio Bernal Supelano (1934–2019), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Líbano-Honda
 Ralph Bernal (1783–1854), britischer Politiker
 Ricardo Bernal (* 1947), uruguayischer Politiker

 Sergio Bernal (* 1970), mexikanischer Fußballtorwart

Bernal steht für:

 Bernal-Sphäre, Modell einer Raumstation